Borgognoni – fazione che combatté durante la Guerra dei cent'anni contro gli Armagnacchi (XV secolo)
 Borgognoni – abitanti della Borgogna
 Adolfo Borgognoni – poeta, scrittore e critico letterario italiano (1840-1893)
 Annibale Borgognoni – bombardiere (costruttore di artiglierie) al servizio degli Estensi (1510 circa – 1571)
 Luciano Borgognoni – ciclista italiano (1951-2014)
 Teodorico de' Borgognoni – figlio di Ugo, medico e chirurgo italiano (1206-1298)
 Ugo de' Borgognoni – medico italiano (1180-1258)